Béchir Ben Slama (1931-2023), écrivain et homme politique tunisien
 Hamouda Ben Slama, médecin et homme politique tunisien
 Noura Ben Slama (1985-), joueuse de handball franco-tunisienne
 Raja Ben Slama (1962-), écrivaine tunisienne

Patronyme tunisien
Homonymie de patronyme